Trois navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Gryf :

 l'ORP Gryf, un mouilleur de mines lancé en 1936 et coulé en 1939 ;
 l'ORP Gryf, un navire-école et hôpital lancé en 1944 et retiré du service en 1976 ;
 l'ORP Gryf, un navire-école et hôpital lancé en 1976 et retiré du service en 2005.

Gryf